New Windsor puede referirse a:

New Windsor (Illinois), Estados Unidos
New Windsor (Maryland), Estados Unidos
New Windsor (Nueva York), Estados Unidos
New Windsor (aldea), Nueva York
New Windsor (Nueva Zelanda), Auckland

New Windsor puede referirse a:
Windsor (Berkshire), Inglaterra